est le nom anglais des monts Cheviot ;
 Cheviot Hills est un quartier de Los Angeles.